2 miejscowości w Polsce:
 Samborz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Samborz – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno

Zobacz też: Samborzec, Sambórz, Sambor (imię)